La Coppa della Pace 2003 fu la prima edizione di tale torneo calcistico e si tenne dal 15 al 22 luglio 2003 in Corea del Sud.

Squadre

Stadi
 Seoul World Cup Stadium
 Suwon World Cup Stadium
 Daejeon World Cup Stadium
 Busan Asiad Stadium
 Munsu Cup Stadium, Ulsan
 Jeonju World Cup Stadium

Risultati

Turno eliminatorio

Gruppo A

Gruppo B

Finale

Vincitore

Marcatori

Collegamenti esterni
  Scheda sulla Coppa della Pace 2003 a cura di RSSSF.com

Calcio nel 2003
Coppa della Pace